

Persone 

 Almeida (cognome) 
 Almeida Garrett, (1799-1854), poeta, drammaturgo, romanziere e politico portoghese
 João Ferreira de Almeida, pastore calvinista portoghese
 Gilberto Almeida, (1928-2015), pittore ecuadoriano.
 João Almeida, (1998), ciclista portoghese

Luoghi

Brasile 
 Nova Almeida – distretto del comune di Serra

Colombia 
 Almeida, comune colombiano facente parte del dipartimento di Boyacá
 Almeida, provincia colombiana

Portogallo 
 Almeida, comune portoghese nel distretto di Guarda

Battaglie 
 Assedio di Almeida (1762) – durante la Guerra dei Sette Anni
 Assedio di Almeida (1810) – durante le guerre napoleoniche in Portogallo
 Blocco di Almeida – durante le guerre napoleoniche in Portogallo

Altro 
 Almeida Theatre – teatro studio nel Regno Unito
 17040 Almeida – asteroide